South District (nepali: दक्षिणी सिक्किम) är ett distrikt i den indiska delstaten Sikkim. Den administrativa huvudorten är Namchi.  Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i South District:

 Singtām
 Namchi

I övrigt finns följande i South District:

 Jaure Dānra (en bergstopp)
 Namprik Phuk (en bergstopp)
 Tendong (ett berg)

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar 

Distrikt i Sikkim